Il doppio del torneo di tennis Hull Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gilles Elseneer e Frédéric Niemeyer che hanno battuto in finale Yves Allegro e Wesley Moodie 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Denis Golovanov /  Jurij Ščukin (primo turno)
Assente

 Yves Allegro /  Wesley Moodie (finale)
 Justin Bower /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hull Challenger 2002